Нуно да Кунья-э-Атайде (; 8 декабря 1664, Лиссабон, королевство Португалия — 3 декабря 1750, там же) — португальский кардинал. Титулярный епископ Тарге с 14 декабря 1705 по 18 мая 1712. Кардинал-священник с 18 мая 1712, с титулом церкви Сант-Анастазия с 16 июня 1721 по 3 декабря 1750.

Ранние годы и образование 
Родился Нуно да Кунья-э-Атайде 8 декабря 1664 года, в Лиссабоне, королевство Португалия. Был младшим ребёнком из пяти детей Луиша да Кунья-э-Атайде, 7-го сеньора Поволиде и Гиомар де Ланкастер. Его имя также указано как Ноньо, и как Нуний, а его фамилия как Акунья.

Образование получил в Коимбрском университете, где получил степень магистра искусств и лиценциат в области канонического права.

Священство 
Где, когда и кем был рукоположен в священники информация была не найдена. 

Каноник соборного капитула Коимбры. Каноник соборного капитула Лиссабона 

Командор королевского ордена Христа и магистр Палаты короля Педру II. Государственный советник по делам религии  

Заместитель руководителя Священной канцелярии в Португалии. Генеральный инквизитор в Лиссабоне. Отказался от назначения в епархию Элваш. Главный капеллан Королевской капеллы. Он был назначен епископом Элваша между 15 сентября 1704 года и 14 декабря 1705 года, но не занимал кафедры.

Епископ 
14 декабря 1705 года избран титулярным епископом Тарги. Рукоположен 14 марта 1706 года в королевской капелле Лиссабона, ординацию провёл Алвару де Абрансесом — епископ Лейрии, при содействии со-консекраторов Антониуо де Вашконселуша — епископа Коимбры и Антониу де Салданья, епископа Порталегре. Генеральный инквизитор Португалии с 30 июля 1707 года. Тайный королевский советник короля Жуана V

Кардинал  
Возведён в кардинала-священника на консистории от 18 мая 1712 года.

21 мая 1721 года прибыл в порт Ливорно вместе с кардиналом Жозе Перейра де Ласерда для участия в Конклаве 1721 года. Когда они достигли Рима, новый Папа Иннокентий XIII уже был избран. 

Получил красную шляпу и титул церкви Сант-Анастазия с 16 июня 1721 года. 

Не участвовал в Конклаве 1724 года, на котором был избран Папа Бенедикт XIII. Не участвовал в Конклаве 1730 года, на котором избран Папа Климент XII. Не участвовал в Конклаве 1740 года, на котором избран Папа Бенедикт XIV

Скончался кардинал Нуно да Кунья-э-Атайде 14 или 15 декабря 1750 года, в Лиссабоне. Тело было выставлено для прощания и похоронено в церкви доминиканцев в Лиссабоне

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Кардиналы Португалии
Кардиналы Климента XI